Une station lunaire, également appelée mansion lunaire, est une division de l'écliptique en fonction du parcours mensuel de la lune.
 Une station lunaire est une base spatiale située sur la Lune. Le terme est utilisé en recherche spatiale et dans la fiction (hypothèse de colonisation de la Lune).